Weißes Rössl oder Weißes Rössle steht für

Gebäude:
 Weisses Rössl (Hotel) in St. Wolfgang
 Weißes Rössle (Hinterzarten)
 Zum weißen Rössl Hauptplatz 3, Wiener Neustadt

Darstellende Kunst:
 Im weißen Rößl, Singspiel von Ralf Benatzky (1930)
 Im weißen Rößl (1952), deutscher Film von Willi Forst
 Im weißen Rößl (1960), deutsch-österreichischer Film von Werner Jacobs
 Im weißen Rössl – Wehe Du singst!, deutscher Film von Christian Theede (2013)

Siehe auch:
 Zum Weißen Ross (Roman), Roman von George Simenon 
 Weißes Roß
 Im weißen Rößl (Begriffsklärung)